Durch Frequenzanalysen wird untersucht, wie häufig bestimmte Ereignisse in einer gewissen Zeitspanne auftreten, oder welche Frequenzanteile wie stark in einem Signal vertreten sind.

Demnach wird unterschieden in:

 Die Häufigkeitsanalyse als Methode der Kryptoanalyse. 
 Die Fourieranalyse als Basis der Signalanalyse.

Digitale Signalverarbeitung
Kryptoanalyse